Диалект Чжэнчжоу (традиц. 鄭州話, упрощ. 郑州话, пиньинь zhèngzhōuhuà, палл.чжэнчжоу ) —  относится к диалекту севернокитайского языка Великой Китайской равнины Чжэн Кай. Диалект Чжэнчжоу принадлежит к китайско-тибетской языковой семье. Диалект Чжэнчжоу относится к диалекту городского района Чжэнчжоу, не включая диалекты пригородных округов Чжэнчжоу. Данный диалект издавна использовала провинция Хэнань в качестве стандарта своего словарного запаса и грамматической системы. Диалект Чжэнчжоу имеет много общего с другими северными диалектами в Китае, поэтому люди по всей стране могут понимать диалект Чжэнчжоу. 

Диалект Великой Китайской равнины распространяется на такие территории как Аньхой, Синхай, Нанду, Чжэцзян, Синьму, Гуаньчжун и т.д.

Диалект Чжэнчжоу относится к северному диалекту, то есть к диалекту севернокитайского языка, это самый большой диалект в Китае. Мобильность населения Хэнани послужило распространению диалекта Чжэнчжоу.

Особенности Чжэнчжоу 

· 怼，универсальный глагол—万能动词。

· 咋着，что делать—意为“怎么办”。

· 弄啥类，что за вещь, что делать—意为“干什么呢”。

· 带劲儿，хорошо—意为“不错，很好”。

· 拜碰着我，не трогай меня —意为“别动我”。

· 归归咧，восклицательный знак —惊叹词。

· 管不管，не могу—意为“行不行”、“可不可以”。

Примечания

Ссылки 
 

Китайские языки и диалекты
Языки Китая